Le festi kudumbar est un festival des danses traditionnelles des peuples de la montagne dans l'arrondissement de Tokombéré, département du Mayo-Sava, région de l'Extrême-Nord au Cameroun.

Histoire 
Le nom de la localité de Tokombéré où se déroule ce festival de danse vient de kudumbar (en zulgo une des langues locales) qui signifie littéralement . C'est en référence à  que l'une des danses traditionnelles symbolisant l'authenticité de la culture zulgo constitue l'épicentre de ce festival. Il est organisé pour la toute première fois du 28 au  à Tokombéré. Une conférence de presse se tient alors le  à Maroua pour lancer les activités d'édition de 2022.

Tradition 
Le festival Kudumbar est une fête traditionnelle et culturelle antique des peuples de la montagne. Il a pour but de sauver, transmettre et perpétuer tous les savoirs faire et savoirs être aux générations futures, leurs us et coutumes.

Comité d'organisation 
 Moussa Yaya, président du comité d'organisation de la première édition en 2020 à Tokombéré.
 Alain Mazda, membre du comité d'organisation du festival.
 Pierre Amta, médecin généraliste et responsable de la couverture santé du festival.

Peuples et groupes participants 
Les peuples et groupes participants sont les Mada, Guemdjek, Podoko, Mandara, Zoulgo, Mouyengue, Ouldeme, Mouyang, Peulh, Matal, et le groupe de danse Gourna, Massa du Mayo-danay.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Festival international des arts et de la culture massa
 Festival Mbog liaa
 Culture du Cameroun

Festival au Cameroun